|-
| 78101 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78102 - || || 11 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78103 - || || 11 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78104 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78105 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78106 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78107 - || || 8 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78108 - || || 9 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78109 - || || 13 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78110 - || 2002 MD || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78111 - || || 16 de juny, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 78112 - || || 17 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78113 - || || 17 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78114 - || || 22 de juny, 2002 || La Palma || La Palma
|-
| 78115 - || || 20 de juny, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78116 - || 2002 NB || 1 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78117 - || 2002 NR || 4 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78118 Bharat ||  4 de juliol, 2002 || Goodricke-Pigott || V. Reddy
|-
| 78119 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78120 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78121 - || || 1 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78122 - || || 1 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78123 - || || 10 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78124 - || || 11 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78125 Salimbeni || || 11 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78126 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78127 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78128 - || || 4 de juliol, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78129 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78130 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78131 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78132 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78133 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78134 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78135 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78136 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78137 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78138 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78139 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78140 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78141 - || || 13 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78142 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78143 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78144 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78145 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78146 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78147 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78148 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78149 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78150 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78151 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78152 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78153 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78154 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78155 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78156 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78157 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78158 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78159 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78160 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78161 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78162 - || || 13 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78163 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78164 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78165 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78166 - || || 6 de juliol, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78167 - || || 8 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78168 - || || 8 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78169 - || || 15 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78170 - || || 8 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78171 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78172 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78173 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78174 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78175 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78176 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78177 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78178 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78179 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78180 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78181 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78182 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78183 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78184 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78185 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78186 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78187 - || || 11 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78188 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78189 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78190 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78191 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78192 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78193 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78194 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78195 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78196 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78197 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78198 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78199 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78200 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8